Wilkizki-Insel ist der Name

 einer Insel in der Karasee, siehe Wilkizki-Insel (Karasee)
 einer Insel in der Laptewsee, siehe Wilkizki-Insel (Laptewsee)
 einer Insel in der Ostsibirischen See, siehe Wilkizki-Insel (Ostsibirische See)

Siehe auch:
 Wilkizki-Inseln